Gołąb – gwiazdozbiór nieba południowego
 Gołąb – herb szlachecki

Osoby o nazwisku Gołąb 
 Bogusław Gołąb – polski anatom, profesor
Jakub Gołąb - polski lekarz, immunolog, wykładowca
Janusz Gołąb – polski alpinista i himalaista
 Maciej Gołąb – polski muzykolog, profesor
 Marek Gołąb (1940–2017) – polski sztangista, medalista olimpijski
 Stanisław Gołąb (1878–1939) – polski profesor prawa, cywilista
 Stanisław Gołąb (1902–1980) – polski profesor matematyki
 Zbigniew Gołąb – polski językoznawca, slawista, profesor

Zwierzęta 
 gołąb – ptak, przedstawiciel rodziny gołębiowatych
 Gołąb skalny (Columba livia) – ptak z rodziny gołębiowatych, występujący w formie domowej (domestica) i miejskiej (urbana)
 Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) – forma miejska gołębia skalnego
 Gołąb pocztowy

Nazwy w Polsce 

 Gołąb – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Rejowiec Fabryczny
 Gołąb – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów
 Gołąb – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Puławy
 Gołąb-Kolonia – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów.
 Gołąb – gromada
 Gołąb – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Obwód „Gołąb” – jednostka organizacyjna ZWZ-AK